La Nationalliga 1935/36 fue la 39.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1936
Fútbol en 1935
Fútbol en 1936